Мал има више значења:

 Мал
 Мал (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Мал (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији